Министър-председателят на Лихтенщайн () е ръководител на изпълнителната власт в страната. Назначава се от княза на Лихтенщайн по предложение на парламента на всеки 4 години.

Списък на министър-председателите на Лихтенщайн

Източници 

Политика на Лихтенщайн